Et monument er en struktur lavet som mindesmærke for en person eller begivenhed.

Monument kan også hentyde til:
 Monument (cykling), de fem mest prestigefyldte endagsløb i landevejscykling.
 Monument (eksperimentalfilm), dansk eksperimentalfilm fra 2007.
 Monument Valley, et område på grænsen mellem Arizona og Utah.